Syväjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Syväjärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (16,8 ha)
Syväjärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 739775-184441), sjö i Övertorneå kommun,  (27,1 ha)
Syväjärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 743438-183940), sjö i Övertorneå kommun,  (66 ha)
Syväjärvi (Gällivare socken, Lappland, 743587-174875), sjö i Gällivare kommun, 
Syväjärvi (Gällivare socken, Lappland, 744787-173841), sjö i Gällivare kommun, 
Syväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751592-171991), sjö i Kiruna kommun,  (14,2 ha)
Syväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752696-177046), sjö i Kiruna kommun,  (15,8 ha)
Syväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752891-177275), sjö i Kiruna kommun,  (8,63 ha)
Syväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753535-170092), sjö i Kiruna kommun, 
Syväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753582-171195), sjö i Kiruna kommun, 
Syväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753727-177617), sjö i Kiruna kommun,  (8,14 ha)
Syväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754140-168705), sjö i Kiruna kommun,  (6,53 ha)
Syväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754920-168032), sjö i Kiruna kommun,  (8,19 ha)
Syväjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756903-175517), sjö i Kiruna kommun,  (12,6 ha)
Syväjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759018-177214), sjö i Kiruna kommun,  (22,8 ha)
Syväjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759625-172376), sjö i Kiruna kommun,  (37,2 ha)

Finland
Syväjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,72, long 26,93)
Syväjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,07, long 24,83)
Syväjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,28, long 25,93)
Syväjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,92, long 25,65)
Syväjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,85, long 24,18)
Syväjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,82, long 25,15)
Syväjärvi (sjö i Kuusamo, Norra Österbotten)
Syvänjärvi
Syväjärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,75, long 28,23)
Syväjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,58, long 26,48)
Syväjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,27, long 26,25)
Syväjärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,03, long 28,68)
Syväjärvi (sjö i Finland, Norra Karelen)
Syvä
Syväjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,68, long 27,55)
Syväjärvi (sjö i Finland, Södra Karelen)
Syväjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,73, long 27,45)
Syväjärvi (sjö i Satakunta, Finland)
Syväjärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn